Jabberwocky (в наиболее распространённом русском переводе «Бармаглот») — знаменитое стихотворение Льюиса Кэррола.
 Jabberwocky — фильм Терри Гиллиама.
 Jabberwocky (рок-опера)

См. также 
 Бармаглот (значения)